Jan Buikema (1944-2008) een Nederlands CDA-politicus
Roel Buikema (1976), een Nederlands voetballer
Rosemarie Buikema (1956), een Nederlands literatuur- en cultuurwetenschapper